Stentor kan syfta på:

 Stentor – grekisk härold.
 Stentor – släkte av encelliga organismer, se Trumpetdjur